Original Me é o quarto álbum de estúdio do grupo alemão de música dance Cascada. Foi lançado no Reino Unido em 19 de junho de 2011, com o primeiro single "Pyromania" lançado em fevereiro de 2010. Em maio de 2011 foi disponibilizado o segundo single e no inicio de junho lançado o clipe de San Francisco apostando como o "Hit do verão europeu".

Faixas

Desempenho nas paradas musicais 
A 26 de junho de 2011, Original Me estreou no número 24 da UK Albums Chart.

Álbuns de 2011
Álbuns de Cascada